Векшинский — русская фамилия.

Известные носители 
 Векшинский, Александр Николаевич (1859—1908) — архитектор, профессор, действительный член Академии художеств, городской архитектор Пскова.
 Векшинский, Сергей Аркадьевич (1896—1974) — советский учёный в области электровакуумной техники, Герой Социалистического Труда.